Manus peut désigner :
 Manus, une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l'océan Pacifique ;
 Manus, une province de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 la plaque de Manus, une plaque tectonique située dans l'océan Pacifique ;
 le manus, la partie distale du membre antérieur d'un animal ;
 Rosa Manus (1881-1942), pacifiste et féministe néerlandaise.